Die italienische Formel-4-Meisterschaft 2020 (offiziell Italian F.4 Championship powered by Abarth 2020) war die siebte Saison der Italienischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 21 Rennen, die Meisterschaft fand in Italien und Österreich statt. Die Saison begann am 1. August in Misano Adriatico und endete am 6. Dezember in Campagnano di Roma.

Teams und Fahrer 

Alle Teams und Fahrer verwendeten das Tatuus-Chassis F4-T014, FTJ I4-Motor von Abarth und Reifen von Pirelli.

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 16. September 2019 erstmals veröffentlicht, allerdings durch die COVID-19-Pandemie wurde am 11. Juni 2020 ein neuer Rennplan präsentiert. Es gab sieben Veranstaltungen auf sechs Strecken zu je drei Rennen. Im Vergleich zum Vorjahr flog Mogyoród aufgrund von behördlichen Vorgaben raus, neu hinzu kam ein zweiter Lauf in Imola.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Fahrerwertung wurden nur die besten 16 Ergebnisse gewertet (Streichergebnis). In der Teamwertung wurden jeweils die besten zwei Fahrer pro Rennen gewertet.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der Italienischen Formel-4-Meisterschaft (italienisch/englisch)

Einzelnachweise 

2020
Motorsportsaison 2020